Der Zevenheuvelenloop () ist ein Volks- und Straßenlauf in Nijmegen über die Distanz von 15 km, der seit 1984 im November stattfindet und zu den bedeutendsten und teilnehmerstärksten in den Niederlanden gehört. Er wird von einer Stiftung, der Stichting Zevenheuvelenloop, organisiert.

1984 vom Studenten-Sportverein ’t Haasje ins Leben gerufen, wurde er im ersten Jahr über 12 km ausgetragen. Ab 1985 hatte der Lauf seine heutige Länge und zog schon bald nationale Spitzenläufer an. Start und Ziel war in den ersten Jahren auf dem Campus der Universität Nimwegen. 1992 wurde eine exakt vermessene Strecke mit Start und Ziel im Zentrum von Nijmegen eingeführt. Als erste Laufveranstaltung überhaupt wurde hier 1993 der ChampionChip eingesetzt, welcher in Nijmegen entwickelt worden war.

1998 und 1999 fand der Lauf im Frühjahr statt. Im ersten Jahr nach der Rückkehr zum Novembertermin gab es einen Freistart für alle, so dass sich die Zahl der Teilnehmer fast verdoppelte. 2001 stellte Felix Limo mit 41:29 min einen Weltrekord im 15-km-Straßenlauf auf. Im Jahr darauf wurde einmalig auf die Verpflichtung ausländischer Top-Läufer verzichtet.

Beim 25. Jubiläum 2008 wurde die Gesamtzahl von 25.000 Finishern überschritten. 2009 verbesserte Tirunesh Dibaba den Frauen-Weltrekord um 27 Sekunden und feierte einen Doppelsieg mit ihrem Ehemann Sileshi Sihine. Leonard Patrick Komon verbesserte 2010 Felix Limos Weltrekord auf 41:13 min.

Strecke 
Wie der Name „Sieben-Hügel-Lauf“ andeutet, ist die Strecke ziemlich wellig. Auf dem Rundkurs, der durch die Ortsteile Heilig Landstichting und Berg en Dal der südöstlich von Nijmegen gelegenen Nachbargemeinde Berg en Dal führt, sind insgesamt ca. 150 Höhenmeter zu bewältigen.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 41:05 min, Joshua Cheptegei (UGA), 2018 (Weltbestzeit)
 Frauen: 44:20 min, Letesenbet Gidey (ETH), 2019 (Weltbestzeit)

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Entwicklung der Finisherzahlen

Weblinks 

 Offizielle Website (niederländisch)

Einzelnachweise 

Laufveranstaltung in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Nijmegen
Erstveranstaltung 1984